Awrora (kyrillisch Аврора) ist der Name:
 eines russischen Schiffes, siehe Aurora (Schiff, 1900)
 eines Dorfes in der Ukraine, Autonome Republik Krim, siehe Awrora (Dorf)